Đinđić (en serbe : Ђинђић ; transcrit en français Djindjic) est un nom de famille d'origine serbe notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Ružica Đinđić (né en 1960), femme politique serbe ;
 Zoran Đinđić (1952–2003), homme politique serbe.

Notes et références